

События 
 1 мая — дата опубликования работы Карла Линнея «Species Plantarum». Эта дата принята за исходный пункт ботанической номенклатуры.
 В Швеции (включая Финляндию) принят Григорианский календарь.
 Основан Британский музей.
 Конкордат, урегулировавший отношения Испании с папством.
 Иранцы вернули Бахрейн.
 1753—1754 — Вооружённые столкновения между французами и англичанами в Канаде, в долине Огайо.
 31 декабря — издан указ об уничтожении в России внутренних таможен.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1753 году
 6 февраля — Эварист Парни, французский поэт
 26 марта — Бенджамин Томсон, американский учёный и государственный деятель.
 8 мая — Мигель Идальго-и-Костилья, революционный вождь Мексики, положивший начало войне за независимость (ум. 1811).
 13 мая — Лазар Никола Карно, французский политический и военный деятель, выдающийся учёный, член Комитета общественного спасения, председатель Национального конвента (глава Французской республики) в мае 1794 года и член Директории в 1795—1797 годах (ум. 1823).
 Китагава Утамаро — японский художник эпохи Эдо, известнейший представитель живописи укиё-э.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1753 году
 14 января — Джордж Беркли, английский философ.
 6 августа — Г. В. Рихман, русский физик (погиб при проведении опытов).

См. также

Примечания